Gilead – kraina historyczna w Zajordaniu pomiędzy rzekami Arnon i Jarmuk wzmiankowana w Biblii
 Gilead – dzielnica w Sydney
 Gilead – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Thayer
 Gilead – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Gilead – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Branch
 Gilead – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
 Gilead – imię biblijne
 Gilead – fikcyjna Republika Gilead, państwo dystopijne założone po upadku Stanów Zjednoczonych, w której rozgrywa się akcja powieści Margaret Atwood Opowieść podręcznej
 Gilead – fikcyjne miasto z którego pochodzi główny bohater cyklu powieści Mroczna Wieża, autorstwa Stephena Kinga

Zobacz też 

 Biblijna Szkoła Strażnicy – Gilead – szkoła kształcąca misjonarzy Świadków Jehowy
 Gilead Sciences – amerykańska firma biotechnologiczna